

Događaji

Rođenja 
Klaudije, (* 1. kolovoza 10. pr. n. e. – † 13. listopada 54.)

Smrti